Dieser Artikel enthält die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Wimbledon Championships 2001 im Dameneinzel. Insgesamt nahmen 96 Spielerinnen an der Qualifikation um die zwölf Startplätze der Hauptrunde teil.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Obere Hälfte 5

Obere Hälfte 6

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Untere Hälfte 5

Untere Hälfte 6

Weblinks 
 The Championships 2001: Qualifying Ladies' Singles. In: wimbledon.com (englisch).

Dameneinzel (Qualifikation)
2001